Dachau (concentratiekamp), het concentratiekamp in de buurt van de gelijknamige stad
Landkreis Dachau, een district in de deelstaat Beieren (Duitsland)
Dachau (stad), een stad in dat district